Ванде́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на південний схід від Парижа, 55 км на північ від Ліона, 12 км на захід від Бург-ан-Бресса.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 223 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 605,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Ванден на сайті французького Національного інституту географії
 Ванден на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Ванден на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ен

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ен